Hrvaška nogometna reprezentanca je nogometna reprezentanca Republike Hrvaške, ki je bila ustanovljena leta 1990. Kot članica FIFE je odigrala tudi petnajst tekem kot reprezentanca Neodvisne države Hrvaške, takratni uradni slogan je bil Za dom spremni, prva tekma pa je bila odigrana 2. maja 1940, pod zastavo in odigrano hrvaško himno. Največji uspeh reprezentance je drugo mesto na Svetovnem prvenstvu leta 2018.

Postava

Trenutna postava
Vpoklicani igralci za prijateljske tekme v letu 2017 proti Čile in Kitajski ali Islandiji.

Strokovno vodstvo
 Selektor: Ante Čačić
 Pomočniki trenerja: Ante Miše, Josip Šimunić 
 Trener vratarjev: Marjan Mrmić
 Kondicijski trener: Leonard Sovina
 Zdravniki: Boris Nemec, Zoran Bahtijarević, Saša Janković, Tomislav Madžar
 Fizioterapevti: Bojan Radanović, Nenad Krošnjar, Karl Sternecker, Nderim Redžaj
 Tehnični direktor: Romeo Jozak
 Vodja ekipe: Iva Olivari

 Udeležbe na turnirjih 

Svetovno prvenstvo

Evropsko prvenstvo

StatistikaAktivni igralci so označeni s krepko.''

Največ nastopov

Najboljši strelci

Zgodovina dresov reprezentance

Viri

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran

Reprezentanca
Nogomet
Hrvaška
Športna moštva, ustanovljena leta 1990